La ligne 411A est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Mainvault à Quevaucamps entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la station vicinale de Mainvault et Quevaucamps dans le projet de réaliser une ligne Mainvault - Quiévrain par Quevaucamps, Grandglise et Pommerœul, la section Grandglise - Pommerœul n'étant jamais réalisée, la section Quiévrain - Pommerœul sera exploitée comme une ligne à part entière ; section Mainvault Station - Mainvault Jonction commune avec la ligne 402 Tournai - Ath (capital 95) et nouvelle section (capital 162).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : prolongement de Quevaucamps à Grandglise (nouvelle section, capital 162).

Vers  : suppression du trafic voyageurs sur la section Quevaucamps Station vicinale - Grandglise.

 : suppression. Fermeture à tout trafic de la section Mainvault Jonction - Grandglise (capital 162).

Infrastructure

Capital 162 
La ligne dépendait princiapalement du capital 162 (432) « Mainvault - Pommerœul - Quiévrain ».
Plan du capital
Lignes (services voyageurs) l'utilisant

La ligne comprenait deux sections distinctes :
 Mainvault (Station) - Grandglise ;
 Pommerœul - Quiévrain (Jonction C.35/162).

 Mise en service :

 Fermeture :

Dépôts et stations

Ouvrages d’art notables

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 411 (1931), numéro partagé avec la ligne 411B Montrœul-sur-Haine - Quiévrain.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV
 Ligne de tramway 411B

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Capital 95
Capital 162
tram
tram
tram
tram